Alejandro Casañas – ex ostacolista cubano
 Frank Casañas – discobolo cubano naturalizzato spagnolo
 Salvador Casañas y Pagés – cardinale e vescovo cattolico spagnolo